Molekulska formula -{C10H12O3}- se može odnositi na:

 Karvonska kiselina
 Koniferil alkohol
 Izopropilparaben
 Propilparaben